Закарпа́тье — историческая область в Восточной Европе, ныне в основном составляющая Закарпатскую область на западе Украины.

Доисторический период 
В посёлке Королёво на высоте 100 метров над рекой Тисой находится многослойная стоянка первобытного человека , где были обнаружены рубила и нуклеусы, а в самом нижнем слое (710—730 тыс. лет назад) — чопперы и чоппинги. Слой VI приурочен к верхней части внутриминдельской палеопочвы (600 тыс. лет назад). Артефакты слоя VII обнаружены в зоне обратной намагниченности (900 тыс. лет назад). Системы раскалывания слоёв VI и VII стоянки Королёво-1 похожи между собой и имеют аналогии в других раннепалеолитических индустриях, например стоянка Богатыри на Таманском полуострове. Многие специалисты не считают артефактами находки из слоя VII стоянки Королёво (также как комплексы из Герасимовки в России, Dorn-Durkheim 3, Karlich A-B и Untermassfeld в Германии, Konczyce Wielkie 4 в Польше и др.).

Стоянка Королёво II относится к селетоидным комплексам Украины, наряду со стоянками Высь в Кировоградской области, Стинка на Среднем Днестре в Черновицкой области, Мира под Запорожьем, Буран-Кая III слой С в Крыму.

Ранний период 
На землях Закарпатья люди селились с глубокой древности.

Городище дакийской культуры в Малой Копани (5 га) было одним из ремесленных, политических и духовных центров доримской Дакии.

В V веке здесь образовался политический центр гуннов во главе с легендарным вождём Аттилой. Во время Великого переселения народов в Закарпатье появились гепиды, вандалы, бургунды, остготы, лангобарды.

Территорию Закарпатья с древнейших времён заселяли представители славянской этнической общности. Так, с конца II века отмечается вторая волна расселения пшеворских племён в ходе которой группы этого населения проникли в Закарпатье, а к середине V века относятся памятники раннесредневековой славянской культуры пражского типа, сосуществовавшей с культурой карпатских курганов.

Территория Закарпатья входила в состав Великой Моравии и Галицко-Волынского княжества.

Венгерское владычество 
В 896 году начался переход кочевых племён угров через Карпаты в Среднее Придунавье, освоение которого длилось на протяжении X века.
Начиная с XI века и завершая XIII веком, Закарпатье постепенно вошло в венгерское королевство.
Во времена татаро-монгольского нашествия в 1241 году орды хана Бату перешли Верецкий перевал, захватили и разрушили Мукачево, Ужгород, Тячев и много других населённых пунктов, однако в 1242 году они внезапно ушли из этих земель.

В 1254 году венгерский король Бела IV на опустошённые монголами земли Закарпатья пригласил итальянских и немецких виноградарей и виноделов.

Некоторое время часть Закарпатья входила в состав Галицко-Волынского княжества возглавляемого Львом Даниловичем, женатого на дочери Белы IV — Констанции. Лев присоединил к Галицко-Волынскому княжеству часть Закарпатья с городом Мукачево (ок. 1280 года).

В XIV—XVI веках примерно две трети Закарпатья были покрыты лесами и горными пастбищами, население горных районов занималось охотой, скотоводством, рыболовством, а в низинных районах — ещё и хлебопашеством, виноградарством, садоводством.
В средние века в этом регионе существовали сотни мелких удельных владений, которые вели между собой практически не прекращающиеся феодальные междоусобные войны, часто велись войны с соседями, периодически возникали крестьянские бунты.

Долгое время вся территория Закарпатья принадлежала венгерским правителям, но в 1541 году центральной Венгрией овладели турки, после чего она была разделена, Закарпатье оказалось поделённым на две части.

Впоследствии центральные и восточные районы края вошли в Турецкую империю, а западная часть попала под власть Габсбургов. После 160-летнего турецкого ига, в конце XVII века вся территории Венгрии, в том числе и Закарпатье, перешла под власть Габсбургов.

В составе Австро-Венгрии 

Центром католической экспансии, активно направляемой и поддерживаемой магнатами Другетами, постепенно становился Ужгород, в котором Ракоци не имели влияния. Ещё с 1640 г. в Ужгороде обосновались иезуиты. Но утверждение униатства шло долго и сложно. В отличие от Брестской унии, Ужгородская уния стала делом рук православных приходских священников. В целом, их толкало на этот шаг тяжёлое социальное, материальное и правовое положение православного духовенства. Главной их целью при этом было достижение уравнения в правах с католическими священниками. Однако, этого так и не произошло (также, как и в результате Брестской унии в Речи Посполитой).

Через несколько лет православный епископ Василий Тарасович вернулся в Закарпатье и его позиция оказала значительное влияние на заключение Ужгородской унии. Инициаторами заключения унии были базилиане под руководством Петра Парфения.

В 1646 г. 63 священника Мукачевской епархии (а всего в епархии было, по разным оценкам, от 600 до 800 священников) в католической часовне Ужгородского замка под руководством эгерского католического епископа Георгия Якушича приняли унию с Римом, названную по месту заключения Ужгородской.

Ужгородская уния не сразу привела к улучшению отношений в церковной сфере; мукачевские епископы потеряли значения и были сведены к роли ген. викариев латинских архиепископов Эгеру. Положение улучшилось, когда за защиту интересов Греко-католической церкви на Закарпатье взялась Мария Терезия. В 1771 году на её притязания папа Климент XIV утвердил независимую мукачевскую епархию от Эгеру. Вторая половина 18 ст. заслуживает название «золотого века» в церковной истории Закарпатья. В лицах епископов ,  и, в частности, А. Бачинского оно имело своих лучших церковных и культурных деятелей. К тому времени относятся такие важные события церковной жизни: перенос кафедры епархии в Ужгород (1780 г.) и создания там епархиальной семинарии, выделение новой пряшевской епархии (1816). Названные епископы заботились о подъёме материального и образовательного состояния духовенства и о народном образовании.

После поражения Австрийской империи в австро-прусской войне 1866 года, было создано двуединое государство — Австро-Венгрия.

В 1867 году в монархии Габсбургов был введён дуализм, создано внутренне независимое Венгерское королевство.

В отличие от австрийских Галиции и Буковины, по конституции 1867 года составлявших отдельные автономные области со своими сеймами (органами местного законодательства и самоуправления), Закарпатье непосредственно входило в состав Венгерского королевства. Территория Закарпатья входила в состав четырёх комитатов Венгерского королевства — Берег, Мармарош, Унг и Угоча.

В начале XX века населённые русинами области Закарпатья представляли собой бедный сельскохозяйственный регион, где почти отсутствовала промышленность. В горах, где было мало пахотной земли, крестьяне пасли скот на плоскогорьях и занимались рубкой лесов. Шла массовая эмиграция в Америку.

По не совсем надёжным данным официальной венгерской статистики, в 1910 году численность украинского населения Закарпатья равнялась 472 тыс. человек.

После распада Австро-Венгрии, в 1918 году создались несколько государств, в том числе и Чехословакия, в составе которой и оказалось Закарпатье. Мирная конференция в Париже санкционаровала передачу Закарпатья Чехословакии в Сен-Жерменском договоре (10 сентября 1919 года), где одновременно гарантировался автономный статус Закарпатья.

История Закарпатья между двумя мировыми войнами 

В 1918—1919 годах территория Закарпатья была занята чехословацкой и румынской армией, в мае 1919 года собрание в Ужгороде провозгласило желание войти в состав Чехословакии. 4 июня 1920 года по Сен-Жерменскому договору под названием «Подкарпатская Русь» (, с сентября 1938 года ) вошла в состав Чехословакии. В Чехословакии территория была разделена на 14 районов — Берегово, Великий Берёзный, Виноградов, Иршава, Межгорье, Мукачево, Мукачево-село, Перечин, Рахов, Свалява, Тячев, Ужгород, Ужгород-село, Хуст. После ликвидации независимости Чехословакии в Закарпатье 15 марта 1939 года было провозглашено независимое государство — Карпатская Украина. Президентом нового государства стал Августин Волошин. 18 марта 1939 года в Закарпатье были введены венгерские войска, независимость была ликвидирована, а территория аннексирована Венгрией. После оккупации края Красной Армией в октябре 1944 года в Закарпатье было провозглашено самостоятельное государство — Закарпатская Украина со своим правительством — Народной Радой. Это государственное образование просуществовало лишь до июля 1945 года, когда произошло принудительное присоединение к УССР через принятие Первым Съездом народных комитетов Закарпатской Украины постановления «о воссоединении с Советской Украиной».

Советское Закарпатье 
29 июня 1945 года в Москве было подписано соглашение о вхождении бывшей Подкарпатской Руси в состав УССР (соглашение 186/1946 Sb. чехословацкого законника). Соглашение было окончательно ратифицировано чехословацким парламентом 22 ноября 1945 года. Кроме того, Чехословакия согласилась передать СССР около 250 км² территории в окрестностях Чопа — Селменец (Батфа, Галоч, Малые Селменцы, Паладь-Комаровцы, Палло, Ратовцы, Соломоново, Сюрте, Тисаашвань, Тыйглаш, Чоп), которые не были частью Подкарпатской Руси, а были частью словацкого Земплина (велькокапушанского и кралёвохлмецкого районов). 22 января 1946 года Указом Президиума Верховного совета СССР на присоединённых землях была создана Закарпатская область УССР. 4 апреля 1946 года деревня Лекаровцы () была передана Чехословакии из состава Закарпатской области в обмен на словацкий Чоп, который СССР решил оставить у себя из-за его экономической важности, и на этом обмен территориями закончился.

Первые секретари обкома партии 
 1946—1948 гг. — Туряница Иван Иванович
 1948—1952 гг. — Компанец Иван Данилович
 1952—1959 гг. — Ваш Иван Михайлович
 1959—1962 гг. — Щербак Филипп Кузьмич
 1962—1980 гг. — Ильницкий Юрий Васильевич
 1980—1990 гг. — Бандровский Генрих Иосифович
 1990—1991 гг. — Волощук Михаил Юрьевич
 1991—1991 гг. — Химинец Василий Васильевич

Закарпатье в независимой Украине

Главы области 
 1992—1994 гг. — Краило Михаил Иванович
 1994—1999 гг. — Устич, Сергей Иванович
 1999—2001 гг. — Балога, Виктор Иванович
 2001—2002 гг. — Москаль, Геннадий Геннадиевич
 2002—2004 гг. — Ризак Иван Михайлович
 2005—2010 гг. — Гаваши Олег Олодарович
 2010—2014 гг. — Ледида Александр Александрович
 2014 год — Лунченко Валерий Валерьевич
 2014—2015 гг. — Губаль Василий Иванович
 2015—2019 — Москаль, Геннадий Геннадиевич

См. также 
 Русинский язык
 Русины

Примечания

Литература 
 Наталія Яковенко. З найдавніших часів до кінця XVIII ст.
 Субтельний О. Україна: історія.. — К.: Либідь, 1994. — ISBN 5-325-00090-X.
 Михайло Грушевський. Історія України-Руси.
 Грушевский Михаил. Иллюстрированная история Украины. — К. : МП «Левада», 1995. — 687 с.
 Полонская-Василенко Н. История Украины. online.
 Крипякевич І.П. Історія України .
 Mark von Hagen. Does Ukraine Have a History? — Slavic Review, Vol. 54, No. 3 (Autumn, 1995), pp. 658—673.
 Paul Robert Magocsi. A History of Ukraine. Toronto: University of Toronto Press (1996) ISBN 0-8020-0830-5.
 Bidermann Н. J. Die ungarischen Ruthenen, I—II. Інсбрук 1862, 1867.
 Свенцицкий И. Материалы по истории возрождения Карпатской Руси. Л. 1906.
 Пачовський В. Іст. Підкарп. Руси, І—II. Ужгород 1920—22.
 Вірчак В. Літ. стремління Підкарп. Руси. Ужгород 1921, 2 вид. 1937.
 Гаджеґа В. Додатки до іст. русинів і руських церквей … Ужгород 1922—36.
 Král J. Podkarpatská Rus. Прага 1924.
 Кондратович І. Історія Підкарпатської Руси. Ужгород 1930.
 Martel R. La Ruthénie subcarpathique. Париж 1935.
 Kubijovyč V. Pastýřský život v Podkarpatské Rusi, I—II. Братіслава 1935.
 Мицюк О. Нариси з соц.-госп. іст. Підкарп. Руси, І—II. Прага 1936—38.
 Mousset J. Les villes de la Russie subcarpathique. Париж 1938.
 Борщак І. Карп. Україна в міжнар. грі. Л. 1938.
 Карп. Україна. 36. Укр. Вид. Інституту. Л. 1939.
 Карп. Україна в боротьбі. 36. Відень 1939.
 Dami A. La Ruthenie subcarpathique. Женева 1944.
 Sthephan A. From Carpatho-Ruthenia to Carpatho-Ukraine. Нью-Йорк 1954.
 Markus V. L’incorporation de l’Ukraine subcarpathique à l’Ukraine soviétique 1944—1945. Лювен 1956.
 Petr Štěpánek. Podkarpatská Rus v letech 1919—1939. Náchod : Konting, 2008. 168 s. ISBN 978-80-9033-082-5.

Закарпатская область